Кухдоман ( — Нагорная) — топоним таджикского происхождения:
 Кухдоман — село в Раштском районе, Таджикистан.
 Кухдоман — село в Таджикабадском районе, Таджикистан. 
 Кухдоман — село в Лахшском районе, Таджикистан.